Le Tournoi d'Australie de rugby à sept 2002 (anglais : Australia rugby sevens 2002) est la  étape la saison 2001-2002 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 2 et  au Suncorp Stadium à Brisbane, en Australie.
La victoire finale revient à l'équipe d'Australie, battant en finale l'équipe de Nouvelle-Zélande sur le score de 28 à 0.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur du tournoi :  Tim Atkinson (8 essais) 
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Julian Huxley () 

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Australie de rugby à sept

Lien externe 
  Site officiel du World Rugby Sevens Series

2002
Événement sportif en Australie
Australie
Sport en février 2002